Ken oder Kên bezeichnet: 
 Ken (Vorname), männlicher Vorname
 ein japanisches Zahlenrätsel, siehe Ken Ken
 ein japanisches Längenmaß, siehe Shakkanhō
 Ken (Einheit), ein siamesisches Ellenmaß
 einen japanischen Verwaltungsbezirk, siehe Liste der Präfekturen Japans
 Tsurugi, bzw. Ken, ein gerades Schwert mit einer symmetrischen, zweischneidigen Klinge und zentrierter Spitze
 den Namen von Barbies männlichem Gefährten
 Ken (Fluss), indischer Fluss
 einen der ursprünglichen und populärsten Charaktere in der Street-Fighter-Serie
 den 15. Buchstaben des armenischen Alphabets, siehe Կ
 Ken (Novelle), Novelle des japanischen Autors Mishima Yukio
 Ken (Film), auf der Novelle basierender japanischer Film von 1964

Ken ist der Familienname folgender Personen:
 Pedro Ken (* 1987), brasilianischer Fußballspieler
 Shirō Ken (* 1992), japanischer Boxer

KEN steht für:
 einen Mailserver des Unternehmens AVM
 das Länderkürzel für Kenia (ISO 3166 und olympische)
 Kent, englische Grafschaft, Chapman-Code
 die Abkürzung der Kantonsschule Enge Zürich
 Ken (Band), deutsche Indie-Band
 Komisja Edukacji Narodowej
 Flugplatz Kenema (IATA-Code), Flughafen in Sierra Leone
 Kleinbahn Erfurt-Nottleben

Siehe auch:
 Kenn (Begriffsklärung)

Abkürzung